Chez moi est une expression concernant le foyer (domicile personnel) du locuteur.

L'expression peut également se référer à :

 Chez moi,  une peinture d'Harriet Backer réalisée en 1887 ;
 Chez moi, un album de Serge Lama sorti en 1974 ;
 Chez moi, une chanson tirée de l'album ci-dessus ;
 Chez moi, un album de Valérie Lagrange sorti en 1981 ;
 Chez moi, un roman d'Agnès Desarthe publié en 2009 ;
 Chez moi, film espagnol de 2020.

Voir aussi
Chez Moix